Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 1952 fand vom 17. bis 29. August in Moskau statt. Der Gastgeber Sowjetunion gewann bei der Premiere den ersten Titel ohne Satzverlust. Die Spiele wurden im Dynamo-Stadion ausgetragen.

Spielplan 
Alle acht Teilnehmer spielten in einer gemeinsamen Gruppe „jeder gegen jeden“. Der Gruppensieger wurde Weltmeister.

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1952
Sportveranstaltung 1952
Sportveranstaltung in Moskau
Weltmeisterschaft Frauen 1952